Красный Гай — название населённых пунктов.

Россия 
 Красный Гай — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Красный Гай — хутор в Мостовском районе Краснодарского края.

Украина 
 Красный Гай — село в Боровском районе Харьковской области, упразднено в 2005 г.